Большая Кыркыла — топоним:
 Большая Кыркыла — посёлок в Алтайском районе Алтайского края.
 Большая Кыркыла — река в Алтайском крае.